Il singolare del torneo di tennis Orange Warsaw Open 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Anke Huber che ha battuto in finale Gala León García 7-6(4), 6-3.

Teste di serie 

 Conchita Martínez (quarti di finale)
 Anke Huber (campionessa)
 Barbara Schett (quarti di finale)
 Patty Schnyder (quarti di finale)

 Gala León García (finale)
 Denisa Chládková (primo turno)
 Åsa Svensson (secondo turno)
 Anastasija Myskina (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Orange Warsaw Open 2000